Pfarrkirche St. Jakob steht für:

 allgemein eine Jakobskirche

Kirchengebäude in Orten namens St. Jakob:
 Pfarrkirche St. Jakob am Arlberg, Tirol
 Pfarrkirche St. Jakob in Defereggen, in St. Jakob in Defereggen, Osttirol
 Pfarrkirche St. Jakob in Haus, in St. Jakob in Haus, Steiermark
 Pfarrkirche St. Jakob im Lesachtal, Kärnten
 Pfarrkirche Sankt Jakob im Rosental, in Sankt Jakob im Rosental, Kärnten
 Pfarrkirche Sankt Jakob im Walde, in Sankt Jakob im Walde, Steiermark

Siehe auch: 
 Sankt Jakob